Райнштайн () — многозначный немецкий термин.

Топоним 
 Райнштайн — старинный замок в земле Рейнланд-Пфальц.

Персоналии 
   (1899–1977) — немецкий юрист.
  (1880–1938) — немецкий художник, дизайнер.

Род 
  — немецкий дворянский род